Pojem Hody má více významů:

 množné číslo od slova hod
 hodování
 posvícení – vzpominková slavnost k posvěcení kostela
 Kračun – slovanský svátek zimního slunovratu
 Babské hody
 Vavřinecké hody